Каскејд има више значења:
 Округ Каскејд (Монтана)
 Каскејд (Ајова)
 Каскејд (Ајдахо)
 Каскејд (Висконсин)
 Каскејд (Монтана)